Hattenhofen peut faire référence à :
 Hattenhofen, une commune d'Allemagne de l'arrondissement de Göppingen en Bade-Wurtemberg
 Hattenhofen, une commune d'Allemagne de l'arrondissement de Fürstenfeldbruck en Bavière